

Geografia 
 San Fedele – frazione del comune di Albenga (SV);
 San Fedele – frazione del comune di Radda in Chianti (SI);
 San Fedele Intelvi – comune lombardo.

Santi e beati 
 San Fedele di Como (III secolo) – missionario e martire, celebrato il 28 ottobre;
 San Fedele di Merida († 572) – vescovo di Mérida, celebrato il 29 novembre;
 San Fedele da Sigmaringen († 1622) – frate cappuccino e martire, celebrato il 24 aprile;
 Beato Fedele da Puzol (al secolo Mariano Climent Sanchís) († 1936) – francescano cappuccino spagnolo, martire a Valencia, celebrato il 27 settembre.

Pagine correlate 
 Chiesa di San Fedele